Wojnowice ist der Name mehrerer Orte in Polen
 Wojnowice (Czernica), Ortschaft in der Gemeinde Czernica, Powiat Wrocławski, Niederschlesien
 Wojnowice (Miękinia) (deutsch Wohnwitz), Ortschaft in der Gmina Miękinia, Powiat Średzki, Niederschlesien
 Wojnowice (deutsch Woinowitz), Ortschaft in der Gemeinde Krzanowice (Kranowitz), Powiat Raciborski, Schlesien
 Wojnowice, Ortschaft in der Gemeinde Opalenica, Powiat Nowotomyski, Großpolen
 Wojnowice (Kietrz), Ortschaft in der Gemeinde Kietrz, Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln
 Wojnowice, Ortschaft in der Gemeinde Gidle, Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Wojnowice, Ortschaft in der Gemeinde Iwaniska, Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojnowice, Ortschaft in der Gemeinde Ćmielów, Powiat Ostrowiecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojnowice, Ortschaft in der Gemeinde Osieczna, Powiat Leszczyński, Großpolen

Siehe auch:
 Vojnovice